Крюків-на-Дніпрі — залізнична станція
 Крюків-на-Дніпрі — колишнє місто, яке у війшло до складу Кременчука.